Гизетти — русская фамилия итальянского происхождения.

Известные носители:

 Гизетти, Александр Алексеевич (1888—1938) — русский революционер, член Всероссийского учредительного собрания, литературовед.
 Гизетти, Алексей Викторович (1850—1914) — русский статистик и просветитель.
 Гизетти, Анатолий Германович (1846—1909) — русский государственный деятель, сенатор
 Гизетти, Антон Людвигович (1836—1911) — русский генерал-майор, военный историк.
 Гизетти, Герман Антонович (1805—1881) — русский государственный деятель, сенатор, тайный советник.